Barren Lake ist der Name folgender Seen in den USA:
 Barren Lake (Alaska)
 Barren Lake (Georgia)
 Barren Lake (Oregon)
 Barren Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Barr Lake (Stausee in Colorado)
 Barren (Begriffsklärung)